Marco Emilio Scauro  è il nome di diversi personaggi della storia repubblicana di Roma: 

Marco Emilio Scauro, padre del seguente, nobile impoverito che si diede al commercio del carbone.
Marco Emilio Scauro, console nel 115 a.C.
Marco Emilio Scauro, figlio del precedente, scappò in battaglia durante le guerre cimbriche, suscitando il disgusto del padre al punto che si suicidò
Marco Emilio Scauro, fratello del precedente, pretore nel 56 a.C., fu difeso da Marco Tullio Cicerone